Martin Gründler ist der Name folgender Personen:

*Martin Gründler (Musikpädagoge) (1918–2004), deutscher Gesangspädagoge und Hochschullehrer
 Martin Gründler (Fußballspieler) (* 1986), österreichischer Fußballspieler